Sengeløse Sogn er et sogn i Høje Taastrup Provsti (Helsingør Stift). Sognet ligger siden 1. april 1974 i Høje-Taastrup Kommune; indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Smørum Herred (Københavns Amt), dog først fra 1. april 1974. Fra 1. april 1970 til og med 31. marts 1974 var Sengeløse Sogn en af 277 kommuner i Danmark. Fra 1. april 1974 var der 275 kommuner i Danmark. I Sengeløse Sogn ligger Sengeløse Kirke.

I Sengeløse Sogn findes flg. autoriserede stednavne:
 Hakkemose (bebyggelse)
 Holmemarken (bebyggelse)
 Katrinebjerg (ejerlav, landbrugsejendom)
 Katrinebjerg Hovmark (bebyggelse)
 Lille Vasby (bebyggelse)
 Sengeløse (bebyggelse, ejerlav)
 Teglhuse (bebyggelse)
 Tostholm (bebyggelse)
 Tvillingehusene (bebyggelse)
 Vasby (bebyggelse, ejerlav)
 Vasby Hoveder (bebyggelse)
 Vridsløsemagle (bebyggelse, ejerlav)

Noter

Eksterne henvisninger 
 Landsbyportal
 
 

Sogne i Høje-Taastrup Kommune
Sogne i Helsingør Stift
Sogne i Smørum Herred
Sogn